Zum deutschen Haus ist
 ein ehemaliger Name eines Gasthauses in Dortmund, siehe Gaststätte Zum deutschen Haus (Dortmund)
 ein ehemaliger Name eines Gasthauses in Oberursel, siehe Palais Pfeiff